Dart (výslovnost ; ) může znamenat:

příjmení
 Raymond Dart (1893–1988), australský a jihoafrický paleontolog

v technice
 Convair F2Y Sea Dart, americký stíhací proudový hydroplán
 Convair F-106 Delta Dart, americký přepadový stíhač
 Rolls-Royce Dart, turbovrtulový motor
 Dart (programovací jazyk)
 Pesa Dart, polská elektrická železniční jednotka
 Sea Dart, britský protiletadlový systém

jiný význam
 DART, více zkratek, rozcestník